Chickasaw County er navnet på 2 counties i USA:

 Chickasaw County, Iowa
 Chickasaw County, Mississippi